Hanratty ist der Familienname folgender Personen:

 Alice Hanratty (* 1939), irische Künstlerin
 James Hanratty (1936–1962), britischer Mörder, eine der letzten in Großbritannien hingerichteten Personen
 Sammi Hanratty (* 1995), US-amerikanische Schauspielerin
 Terry Hanratty (* 1948), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Thomas J. Hanratty (1926–2016), US-amerikanischer Chemieingenieur